Az F–16 Fighting Falcon a legnagyobb számban gyártott negyedik generációs, többfeladatú gázturbinás vadászbombázó repülőgép. 1978-as hadrendbe állása óta 24 ország légiereje alkalmazza. A tűzkeresztségen az Izraeli Légierőben esett át 1981-ben, azóta 5 ország légiereje több mint 70 légi győzelmet ért el vele saját veszteség nélkül.

Kronológia 

A típus által elért légi győzelmek időrendi sorrendben.

Rövid leírások

Jegyzetek

Források

Cikkek 
 Soós István: Az „öngyilkos” vadászsólyom In Top Gun 1994/1., 14-15. o.
 Focus: F–16 Fighting Falcon In World Air Power Journal 1991 nyár, 50-111. o.

Külső hivatkozások 
 ACIG.org
 F-16.net
 Code One Magazine - Archives

Légi győzelmek